Antal Gábor (1843–1914) református püspök, országgyűlési képviselő
 Antal Gábor (1922–1995) író, költő, újságíró
 Antal Gábor (1946–) polgármester (Nyírmártonfalva)
 Antal Gábor (1978–) labdarúgó (Szolnoki MÁV)